Stracciatella (del italiano stracciato, "despedazado") puede referirse a:
 Stracciatella (helado): tipo de helado compuesto principalmente de nata y trozos de chocolate.
 Stracciatella (queso): un tipo especial de queso mozzarella, concretamente de burrata. En sustancia es el relleno, sin envoltura, de la burrata, hecho a base de pasta hilada y nata.
 Stracciatella (sopa): un tipo de sopa, preparada con huevos, queso parmesano rallado, sal, pimienta y nuez moscada.
 Stracciatella (yogur): el yogur de stracciatella es un yogur con un toque de vainilla muy suave y pedazos de chocolate con leche.

Palabras y frases en italiano